Casalis ist der Name von
 Eugène Casalis (1812–1891), französischer protestantischer Missionar im Südlichen Afrika 
 George Casalis (1917–1987), französischer Theologe 
 Jeanne de Casalis (1897–1966), US-Schauspielerin und Dramatikerin

Siehe auch
 Casali
 Casalís
 Cazalis